Темираульский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Хасавюртовском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Темираул.

Населённые пункты 
На территории сельсовета находятся населённые пункты:
 село Темираул
 село Гоксув

Население 

В 2010 году в сельском поселении проживало 4520 человек (3,2 % населения района).

Примечания 

Сельские поселения Дагестана
Муниципальные образования Хасавюртовского района